Saliou Ndiaye ist der Name folgender Personen:

* Saliou Ndiaye (Diplomat), senegalesischer Diplomat 
 Saliou Ndiaye (Judoka) (* 1996), senegalesischer Judoka